Mitchison ist der Familienname folgender Personen:

 Avrion Mitchison (1928–2022), britischer Zoologe
 Gilbert Mitchison, Baron Mitchison (1894–1970), britischer Jurist und Politiker der Labour Party
 Murdoch Mitchison (1922–2011), britischer Zoologe
 Naomi Mitchison (1897–1999), britische Schriftstellerin
 Rosalind Mitchison (1919–2002), britische Historikerin
 Timothy J. Mitchison (* 1958), britisch-amerikanischer Zellbiologe